Дубовско́й — русская фамилия. Известные носители:

 Дубовской, Анатолий Анатольевич (1879—?) — участник Белого движения на Юге России, командир донских казачьих частей, полковник. 
 Дубовской, Валентин Евгеньевич (1877—1931) — русский архитектор.
 Дубовской, Вениамин Серафимович (настоящая фамилия Попов, 1874—1942) — критик и публицист, младший брат А. С. Серафимовича.
 Дубовской, Дмитрий Александрович (род. 1987) — российский волейболист, доигровщик, капитан «Тюмени».
 Дубовской, Николай Никанорович (1859—1918) — русский художник-передвижник, пейзажист.
 Дубовской, Фёдор Андреевич (1907—1977) — советский военный политработник, генерал-лейтенант.

См. также 
 Дубовский